Night Shift (boek) - verhalenbundel uit 1978 van Stephen King
 Night Shift (1979) - film uit 1979
 Night Shift (1982) - film uit 1982
 Night Shift (ER) - aflevering van de serie ER
 Night Shift (computerspel) - computerspel uit 1990
 Nightshift (single) - single van de Commodores
 Nightshift (album) - album van de Commodores